ANKRD13D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 518 амінокислот, а молекулярна маса — 58 476.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки